Амшей Маркович Нюренберг () — русский и украинский советский художник, приверженец Парижской школы живописи, график, искусствовед, автор мемуарной прозы.

Получил разностороннее художественное образование.

На протяжении жизни работал в разных стилях — от модернизма до реализма, всегда оставаясь верным традициям Парижской школы.

Биография 
Родился 21 апреля 1887 в Елисаветграде (ныне Кропивницкий, Украина) в еврейской семье. Родители были владельцами рыбной лавки. Амшей — старший из 10 детей.

В 1905 год окончил общеобразовательную школу в Елисаветграде, где рисование преподавал ученик Ильи Репина Феодосий Козачинский.

В 1905—1911 годах учился в Одесском художественном училище в классе профессора Кириака Костанди.

В 1911—1913 годы жил в Париже, где учился в частных художественных академиях; работал художественным корреспондентом в русскоязычной социал-демократической газете «Парижский вестник». В течение года жил и работал в совместном ателье с Марком Шагалом в фаланстере «Ля Рюш» (La ruche) в проезде Данциг.

В 1913 году вернулся в Елисаветград, где работал преподавателем.

В 1915 году переехал в Одессу и занялся выставочной деятельностью с группой модернистов, впоследствии названных «одесскими парижанами». Организовал «Общество независимых», преобразованное в 1918 году в «Товарищество независимых художников».

В 1915 году вступил в брак с балериной Полиной Мамичевой (1894—1978).

В 1918 году основал художественную студию «Свободная мастерская» вместе с «Детской академией». Преподаватели Студии — художники, учившиеся во Франции (Амшей Нюренберг, Сигизмунд Олесевич, Сандро Фазини, Теофил Фраерман, Исаак Малик). Среди учеников — Виктор Мидлер (впоследствии старший хранитель отдела новейшей русской живописи Третьяковской галереи), жена Полина Мамичева, Наум Соболь (театральный художник).

В 1919 году назначен народным комиссаром искусств Одессы и главой Комитета по охране памятников искусства и старины.

В 1919—1920 годах — главный редактор первой советской газеты в Елисаветграде «Красная деревня».

В 1920 году переехал в Москву, где работал в Окнах РОСТА вместе с Владимиром Маяковским, Иваном Малютиным и Михаилом Черемных; изготовил более 200 плакатов.

В 1921—1922 годах — в командировке в Узбекистане вместе с Виктором Мидлером и Полиной Мамичевой для организации реставрации исторических и культурных памятников.

В 1922 году присоединился к Новому обществу живописцев (НОЖ), организованному в 1921 году художниками Самуилом Адливанкиным, Георгием Ряжским, Александром Глускиным и Михаилом Перуцким; участие в выставке объединения НОЖ.

В 1922—1924 годах — профессор истории западной живописи во ВХУТЕМАСе.

В 1923 году родилась дочь Нина, впоследствии певица, солистка Большого театра СССР, в замужестве — Нина Нелина.

В 1923—1925 участвовал в совместных выставках с бывшими членами группы «Бубновый валет» (1910—1917) и писал декларацию для их нового общества «Московские живописцы» под председательством Петра Кончаловского.

В 1924—1926 годах — первый художественный обозреватель газеты «Правда».

В 1927—1929 годах по направлению наркома просвещения Анатолием Луначарским жил и работал в Париже в качестве «культурного посла»: читал лекции о советском искусстве и писал репортажи о французском искусстве для советской прессы. Участвовал в парижском «Осеннем салоне» 1928 года, выставляя свои живописные работы.

В 1930-е годы принял участие в организации Союза художников СССР, работал для Музея Революции, осуществлял творческие командировки в колхозы Украины и Северного Кавказа и на шахты Кузбасса.

В 1941—1943 годах находился в эвакуации в Ташкенте в связи с войной. Работал в Узбекском союзе художников.

В 1943 году вернулся в Москву, 
где работал для Музея Революции.

В 1950-е годы вышел на пенсию. Продолжал активную живописную и литературную деятельность: участвовал в выставках, писал мемуары, публиковал статьи в газетах и журналах.

Умер 10 января 1979 года возрасте 91 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Семья 
 Жена — балерина и художница Полина Николаевна Мамичева (1894—1978). Дочь — оперная певица (колоратурное сопрано), солистка Большого театра Нина Нелина (Неля Амшеевна Нюренберг, 1923—1966) — жена писателя Юрия Валентиновича Трифонова; их дочь (внучка А. М. Нюренберга) — филолог Ольга Юрьевна Тангян (род. 1951).
 Брат — художник Давид Маркович Девинов (1896—1964), член объединений Московские живописцы, РОСТ Общество московских художников. Его дочь (племянница А. М. Нюренберга) — художница Айя Давыдовна Семынина (род. 1931); внуки — художница Елена Варшавчик (род. 1969) и Сергей Варшавчик (род. 1967), руководитель редакции отдела культуры РИА.
 Брат — Яков Маркович Нюренберг, заведующий московской редакцией фотохроники ТАСС.
 Племянник — заслуженный художник России Виталий Орловский (род. 1931).

Работы в музеях 
 Москва, Государственная Третьяковская галерея — 67 работ, в том числе картины «Буржуазная сволочь» (1929—1930), «Ужин» (1930), «Соцдоговор» (1931)

 Москва, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина — 45 работ

 Москва, Музей Маяковского  — 14 работ, в том числе портреты Маяковского разных лет

 Москва, Государственный музей искусства народов востока — 69 работ, среднеазиатские работы 1920-х и 1940-х годов

 Москва, Государственный центральный музей современной истории России (бывший Музей Революции) — портреты Ленина, работы революционной и антивоенной тематики

 Москва, Центральный музей Вооруженных Сил (бывший Музей Красной Армии) — картина «Счастливая юность» (1936)

 Киев, Национальный художественный музей Украины — 39 работ

 Кропивницкий (Украина), Областной художественный музей — 102 работы

 Нукус (Узбекистан), Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого — около 60 работ

 Рамат-Ган (Израиль), Музей русского искусства им. М. и М. Цетлиных — около 20 работ

 Миннеаполис (США), Музей русского искусства (TMORA)— 15 работ

Галерея

Выставки 

 1908, Одесса. Выставка Товарищества южнорусских художников (ТЮРХ)
 1913, Елисаветград. Первая елисаветградская художественная выставка
 1916, Одесса. Выставка Общества независимых
 1918, Одесса. Выставка Товарищества независимых художников
 1919, Одесса. Первая народная выставка
 1920, Одесса. Выставка памяти Т.Шевчанко
 1922, Москва. Выставка Нового общества живописцев (НОЖ)
 1924, Москва. Выставка рисунков и акварелей совместно с Робертом Фальком и Александром Шевченко в Государственной Цветковской художественной галерее
 1927, Париж. Осенний салон
 1929, Москва. Выставка «Окна сатиры РОСТА» в Третьяковской галерее
 1932, Венеция. Биенале
 1939, Москва. Индустрия социализма
 1945, Москва. Персональная выставка в Центральном доме литераторов (ЦДЛ)
 1961, Москва. Персональная выставка в Московском союзе художников
 1963, Одесса. Персональная выставка
 1979 (посмертно), Москва. Персональная выставка в Московском союзе художников
 1988, Москва. Выставка Нукусского музея в Музее искусства народов востока
 2004, Москва. Выставка братьев Амшея Нюренберга и Давида Девинова-Нюренберга в галерее «Ковчег»
 2006, Рамат-Ган, Израиль. Выставка «Одесские парижане»  в Музее русского искусства им. Цетлиных  
 2009, Одесса. Персональная выставка графических работ во Всемирном клубе одесситов 
 2009, Кировоград, с 2016 Кропивницкий, Украина. Персональная выставка в Кировоградском областном художественном музее 
 2010, Киев. Выставка работ Товарищества Независимых Художников из коллекции Якова Перемена  в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко
 2011, Нью Йорк. Выставка «Украинский авангард: одесские парижане»  в Национальном Арт-клубе.
 2013, Киев. Выставка «Общество независимых»  в Национальном Художественном музее Украины
 2014, Одесса. Выставка «Они вернулись!»  в Музее современного искусства Одессы
 2020, Москва. Персональная выставка Нюренберга  в Музее Востока
 2021, Москва. Выставка «Даешь Кузбасс!»  в Третьяковской галерее
 2021, Кемерово. Выставка «Строим Кузбасс, строим страну!» в Кемеровском региональном музее изобразительного искусства 
 2021, Одесса. Выставка «Вчера, сегодня, всегда»  в Музее современного искусства Одессы

Библиография 
 Мидлер В. и Нюренберг А. Самарканд и Ташкент. — Москва-Ташкент: Рисоля, 1922.

 Нюренберг А. Поль Сезанн. — Москва: ВХУТЕМАС, 1924.

 Нюренберг А. Воспоминания, встречи, мысли об искусстве. — Москва: Советский художник, 1969.

 Нюренберг А. Одесса — Париж — Москва. Воспоминания художника / Подготовка текста, вступительная статья и биографическая справка Ольги Тангян. Заключительная статья Леси Войскун. — Москва: Мосты культуры-Гешарим, 2010.

Членство в художественных объединениях 
1910 — Одесса, Товарищество южнорусских художников (ТЮРХ)

1915—1918 — Одесса, Общество независимых

1918—1919 — Одесса, Товарищество независимых художников

1922—1923 — Москва, Новое общество живописцев (НОЖ)

1926—1927 — Москва, Ассоциация художников революционной России (АХРР)

1932—1979 — Москва, Московский областной союз советских художников (МОССХ), впоследствии переименованный в Московский союз советских художников (МССХ), Московское отделение Союза художников РСФСР (МОСХ РСФСР) и Московское отделение организации Союза художников РСФСР (МОСХ)

Примечания

Источники 
 А. М. Нюренберг (1969). Воспоминания, встречи, мысли об искусстве. Москва, Советский художник
 Нюренберг А. Встречи с Бабелем / Амшей Нюренберг // Воспоминания о Бабеле: 1938, 1939, 1940 / [сост. А. Н. Пирожкова, Н. Н. Юргенева] .- М.: Книжная палата, 1989.- с. 143—147.- ISBN 5-7000-0109-8
 А. М. Нюренберг (1994). Рассказы старого художника. Время и мы (Нью-Йорк — Москва), № 124, 225—261 и № 126, стр. 215—261
 Одесские парижане. Произведения художников-модернистов из коллекции Якова Перемена (2006) . Музей русского искусства, Рамат-Ган, и издательство «Мосты культуры», Москва
 А. М. Нюренберг (2007). Одесса — Париж — Москва. Воспоминания художника. Дерибасовская — Ришельевская. Одесский альманах. Книга 30, стр. 208—225
 А. М. Нюренберг (2010) Одесса — Париж — Москва. Воспоминания художника. Подготовка текста, вступительная статья и биографическая справка Ольги Тангян. Заключительная статья Леси Войскун. Москва, Мосты культуры-Гешарим 
 Амшей Нюренберг, о нём (2008) Масловка — городок художников
 О. Тангян (2009). «Одесский парижанин» А.Нюренберг.  Дерибасовская — Ришельевская. Одесский альманах. Книга 37, стр. 182—206
 А. Нюренберг (1960-е). Встречи с Бабелем  Библиотекарь.ру

Ссылки 
 Сайт / Виртуальный музей Амшея Нюренберга (Русский/English) 
 Картины и биография Амшея Нюренберга (из сайта «Масловка — городок художников»)
 Воспоминания А. М. Нюренберга о художниках

Художники России
Художники Украины
Художники СССР
Художники по алфавиту
Мемуаристы СССР
Выпускники Одесского художественного училища
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Художники русского авангарда
Мемуаристы русского авангарда
Художники Масловки